Vervoort ist der Familienname folgender Personen:

 David Vervoort, siehe Dave McCullen (* 1977), belgischer Musikproduzent
 Karl Walter Vervoort (1899–1979), deutscher Paraguay-Missionar
 Marieke Vervoort (1979–2019), belgische Rollstuhlleichtathletin
 Mark Vervoort (* 1990), niederländischer Tennisspieler
 Patrick Vervoort (* 1965), belgischer Fußballspieler
 Rudi Vervoort (* 1958), belgischer Politiker
 Willem Vervoort (1917–2010), niederländischer Zoologe